Indonesië
 Proppo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Proppo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java